SOCCA Magic Cup 2021 byl přípravný turnaj před mistrovstvím světa v malém fotbalu SOCCA 2022, který se konal v rumunském městě Jasy v období od 17. do 19. září 2021. Účastnilo se ho 6 týmů, které byly v jedné skupině a hrály systémem každý s každým. 

Na turnaji se představilo Rusko, Rumunsko, Moldavsko, Chorvatsko, Bulharsko a Belgie. Turnaj vyhrálo Rusko.

Stadion 
Turnaj se odehrál na jednom stadionu v jednom hostitelském městě: Magic Stadium (Jasy).

Tabulka 
Čas každého zápasu je uveden v lokálním čase.

|}

Zápasy

Reference 

Malá kopaná
Malá kopaná v roce 2021
Malá kopaná v Rumunsku
Fotbalové události v Rumunsku
Sport v Rumunsku v roce 2021